Die Saison 1984/85 war die 46. Spielzeit der 1. divisjon, der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt 13. Mal in der Vereinsgeschichte Vålerenga Ishockey. Strindheim IL stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 18 Spiele. Die sechs bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Zwischenrunde, deren vier bestplatzierten Mannschaften sich wiederum für die Playoffs qualifizierten, in denen der Meister ausgespielt wurde. Die vier Letztplatzierten der Hauptrunde mussten in der Kvalserien gegen die beiden Erstplatzierten der zweiten Liga um den Klassenerhalt antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 
 Tabelle

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Zwischenrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 Die Spielzeit auf der Website des norwegischen Eishockeyverbandes (norwegisch)

1984
Eishockeysaison 1984/85